Bronte peut désigner :

Toponyme

Bronte, un quartier dans l'Est de Sydney.

Bronte, dans le comté de Coke, dans l’État du Texas.

Bronte, une commune de la province de Catane en Sicile ;
 Pistacchio Verde di Bronte, le nom d'une amande produite par une espèce botanique de Pistacia vera cultivée dans la province de Catane ;
 Massacre de Bronte, un épisode de l'expédition des Mille.

Prénom 
 
Homonymie de prénom
Prénom féminin